Das DJ Magazine (oft als DJ Mag betitelt) ist eine monatlich erscheinende britische Zeitschrift, die am 31. Januar 1991 in den Handel kam und zu den renommiertesten Fachmagazinen der DJ-Szene zählt.

Geschichte 
Verlegt wird die Zeitschrift von Thrust Publishing Ltd. in London mit einer Auflage von rund 30.000 Exemplaren. Eigenständige Ausgaben gibt es zudem in China, Bulgarien, Frankreich, Italien, Litauen, Polen, Portugal, Spanien und der Ukraine. Der Inhalt widmet sich hauptsächlich elektronischer Tanzmusik sowie den Themen Nachtleben, Technik und Mode.

Zwischen 2011 und 2014 existierte eine deutsche Lizenzausgabe, deren Inhalt um Themen wie Lebensstil, Kunst und Kultur erweitert wurde. Sie hatte eine Auflage von etwa 10.000 Exemplaren und erschien am letzten Freitag jeden Monats. Sie war, wie das britische Mutterblatt, vielseitig ausgerichtet und berichtete über nationale und internationale Themen. Der Fokus lag jedoch auf der heimischen Disk-Jockey-Szene. Verantwortlich war für das Erscheinen der Zeitschrift zuletzt Boom Bang Publishing UG mit Sitz in Frankfurt am Main unter Führung von Alexander Fechner. Aufgrund zurückgehender Verkaufszahlen und mangelndem Anzeigeninteresse wurde der Vertrieb jedoch eingestellt.

2018 nahm die neugegründete DJ Mag Germany GmbH mit Sitz in Weeze den Vertrieb der deutschsprachigen Lizenzausgabe als Online-Medium unter der Leitung von Arian Amedie wieder auf.

DJ Mag Top 100 DJs 
In der Szene genießt die Zeitschrift durch ihre jährliche Wahl der Top 100 DJs große Aufmerksamkeit. Diese wurde erstmals 1997 durchgeführt; 2009 registrierte sie über 350.000 Wähler aus 235 Ländern. Aufgrund der Popularität wurden auch schon Versuche unternommen, die Wahl zu manipulieren. Häufig kritisiert wird die Rangliste, weil sie nur die Popularität der DJs zeigt, nicht aber etwas über deren Fähigkeiten aussagt.

Die folgenden DJs waren bereits mehrmals in den Top 5 bzw. mindestens einmal unter den Top 3:

DJ Mag Alternative Top 100 DJs 
Gemeinsam mit dem Musikdienst Beatport veröffentlicht DJ Mag seit 2018 zusätzlich die Alternative Top 100 DJs. Hierbei werden neben den Abstimmungsergebnissen auch die Beatport-Verkaufszahlen als Datenbasis verwendet, um Künstlern aus Genres wie Techno und House gegenüber Künstlern aus EDM eine größere Chance zu bieten.

Die folgenden DJs waren bereits mehrmals in den Top 5 bzw. mindestens einmal unter den Top 3:

DJ Mag Top 100 Clubs 
Daneben gibt es auch eine Wahl der Top 100 Clubs. Die Wahl (bis 2007 noch Top 50 Clubs) wurde 2005 ins Leben gerufen und zunächst durch ausgewählte DJs bestimmt, seit 2011 ebenfalls durch ein öffentliches Leservoting.

Die folgenden Clubs waren bereits mehrmals in den Top 5 bzw. mindestens einmal unter den Top 3:

Weblinks 
 Website des Magazins (englisch)
 Website der deutschen Ausgabe
 Top-100-Liste ab 2004 (englisch)
 Top 100 Clubs (englisch)

Einzelnachweise 

Techno-Zeitschrift
Musikzeitschrift (Deutschland)
Musikzeitschrift (Vereinigtes Königreich)
Ersterscheinung 1991